Тазобактам — лекарственное средство, подавляющее действие β-лактамазы. Используется в комбинации с другими антибиотиками (пиперациллин, цефтолозан).

Механизм действия 
Ингибитор β-лактамазы.

Примечания 

Антибиотики
Ингибиторы ферментов
Ингибиторы бета-лактамаз